Als Äneasroman werden folgende mittelalterliche Werke bezeichnet:

 der Roman d’Énéas
 der Eneasroman Heinrichs von Veldeke
Siehe auch: Äneis